Паллена — давньогрецька богиня, донька Алкіонея
 Паллена — супутник Сатурна